Dans le piège de Magister est le sixième tome de la série Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian. Le grand format est sorti le  chez XO éditions et le format poche, le  chez Pocket.

Il s'agit du premier chapitre de la série à être édité chez XO, les cinq premiers étant publiés chez Flammarion.

Résumé 
Tara Duncan, héritière d'Omois, se fait capturer par des trolls, qui pensent qu'elle est une trafiquante de bang bang (une drogue d'AutreMonde). Fabrice la rejoint à ce moment-là. Tara, se servant de sa magie surpuissante, réussit à contraindre les trolls à la laisser partir. Ceux-ci, conscients de leur erreur, lui donnent des informations sur la personne qui leur avait dit qu'elle était trafiquante.

Tara se rend en Krasalvie pour guérir Selenba, la vampyre alliée de Magister, de son empoisonnement par sang humain. Elle rencontre A'rno, un elfe, qui lui demande de guérir également celle qui aime, Kyla, qui n'est rien d'autre que la fille du président des Vampyrs. Aidée par Satila, la sœur de Selenba, Tara réussit à pénétrer dans la cellule où Selenba était retenue et la guérit, ainsi que tous les autres vampyrs infectés. Mais Selenba rejoint Magister le jour même.

Tara retourne au Lancovit où elle retrouve Moineau ainsi que Cal qui avait été chassé d'Omois à cause de ses connaissances trop profondes sur les liens entre le ministre Tyran'hic et Magister. Eleanora, elle, avait été jetée en prison. Lorsque le Magicgang décide de lui rendre visite, il la découvre poignardée. Fou de douleur, Cal décide de retrouver son meurtrier. Il s'avère plus tard qu'Eleanora avait été tuée par Tyran'hic. Peu après, le ministre est tué par Mara, la sœur de Tara, qui était amoureuse de Cal.

Puis, Tara s'aperçoit que celui qui a dit aux trolls qu'elle était une trafiquante de bang bang était...son frère Jar. Celui-ci, assoiffé de pouvoir, pensait ainsi faire croire à leur tante, l'Impératrice d'Omois, que Tara n'était pas assez compétente pour la remplacer sur le trône. Le jeune homme est alors envoyé chez Isabella, la grand-mère de Tara... à leur plus grand déplaisir à tous les deux.

À la suite d'une invitation, le Magicgang se rend sur la planète des dragons pour le couronnement du roi. À leurs grande stupeur, les adolescents s'aperçoivent que c'est Charmamnichirachiva, dite Charm, qui a été élue pour être la reine. Il s'agissait en réalité d'un complot. Des attentats ont lieu, apparemment contre Tara. Deux dragons sont tués lors de ces attentats.

Pendant ce temps, l'histoire d'amour entre Moineau et Fabrice se brise. Ce dernier, obsédé par le pouvoir, fasciné par celui de Tara, changeait de plus en plus, à la plus grande tristesse de sa petite amie. Moineau décide de rompre. Mais Fabrice ne l'entend pas de cette oreille. Il sait que la jeune fille l'aime trop. Beaucoup trop.
Après la mort du deuxième dragon, lors du couronnement de Charm, celle-ci, ainsi que Chemnashaovirodaintrachivu (Chem) et le Magicgang sont capturés par Cheni, un dragon aussi assoiffé de pouvoir que Jar ou Magister. Barune, le familier de Fabrice, est tué à ce moment-là.

Torturée par les dragons, Tara se transforme en vampyre pour leur échapper. Avec l'aide de Maître Tordu, elle fuit vers les portes de transfert afin de retourner sur AutreMonde. Hélas, Maître Tordu n'était rien d'autre que Magister.

Magister emporte Robin, Cal et Tara avec lui dans une clairière et explique pourquoi il haît les dragons : ils l'avaient torturé et tué sa fiancée. Et pour fuir, il avait été contraint de tuer son familier, un serpent violet.

Magister propose à Tara de le rejoindre, mais celle-ci refuse. Le combat commence. Grâce à une ruse, Tara réussit à le vaincre. Hélas, Fabrice, très affecté par la perte de Barune, fuit avec Magister, trahissant ainsi ses amis. Quant à Tara ; elle n'arrive plus à se re-transformer en humaine. Elle reste vampyr.

Et encore pire que la trahison de Fabrice et sa transformation : Cheni, avant de mourir, lui révèle que la potion qu'elle préparait pour faire revenir son père risquait de faire revenir tous les fantômes sur AutreMonde. Mais c'est trop tard : les fantômes s'échappent.

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman français paru en 2008
Roman de fantasy français
Tara Duncan